Janusz Stanisław Iliński herbu Lis (1765-1792) – polski generał
 Janusz Stanisław Iliński (1795-1860) – polski kompozytor